Watford bezeichnet:

 Watford, eine Stadt in England
 Watford (London Underground), eine U-Bahn-Station
 Watford (Northamptonshire), eine Ortschaft in Northamptonshire
 Watford (Ontario), eine Ortschaft in Kanada
 Watford (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Watford Sports Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Watford Island
Personen:
 Christian Watford (* 1991), ein US-amerikanischer Basketballspieler
 Gwen Watford (1927–1994), eine englische Schauspielerin
 Myk Watford (* 1971), ein US-amerikanischer Schauspieler und Musiker